Cyrano Huguenin, né le  à Lausanne et mort le  à Genève, est un enseignant, écrivain et bellettrien vaudois.

Biographie
Originaire de La Sarraz et du Locle, Cyrano Huguenin entreprend des études de lettres à Lausanne, s'inscrit à la Société d'étudiants de Belles-Lettres et obtient sa licence en 1928.

Une fois ses études terminées, il se dirige vers l'enseignement : professeur de langues à Londres de 1929-1932, au collège de Montreux de 1932-1934, à l'École supérieure de commerce de 1934-1939, il enseigne la littérature française à l'Université de Bombay de 1943 à 1946. De retour en Suisse en 1946, il enseigne la langue et la littérature anglaises à Lausanne puis à Genève.

Il est l'auteur de deux récits de voyage, Voyage au cœur du monde (1946) consacré au Tibet et Images de l'Inde (1947).

Sources 
 
 Belles-Lettres de Lausanne, Livre d'or du  1806-1956, p. 473 (1854) 

Écrivain vaudois
Enseignant de l'enseignement secondaire
Universitaire suisse
Naissance en mai 1901
Naissance à Lausanne
Décès en décembre 1961
Projet:Valdensia/Articles liés
Décès à 60 ans
Décès à Genève